Challenge Cup 2021/22 steht für:

 Challenge Cup 2021/22 (Frauen), die Volleyball-Saison 2021/22 des Challenge Cups der Frauen
 Challenge Cup 2021/22 (Männer), die Volleyball-Saison 2021/22 des Challenge Cups der Männer